Ледрада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,95 км². Население — 579 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки